La denominación Salto de Villalcampo puede hacer referencia a:

 El Salto de Villalcampo, una presa situada cerca de Villalcampo, en la provincia de Zamora, Comunidad Autónoma de Castilla y León, España.
 El Salto de Villalcampo, un poblado situado cerca de Villalcampo, en la provincia de Zamora, Comunidad Autónoma de Castilla y León, España.